Marija Mićović – ex cestista serba naturalizzata italiana
 Milica Mićović – cestista serba
 Strahinja Mićović – cestista serbo